Christopher Martin (acteur), Amerikaans acteur
 Christopher Martin (trompettist), Amerikaans trompettist
 Christopher Martin (Pilgrim Fathers), een lid van de Pilgrim Fathers
 Christopher Martin (atleet), Brits atleet
 Christopher Martin (triatleet), Amerikaans triatleet
 Christopher Martin (bobsleepiloot), Canadees bobsleepiloot
 een Amerikaans hiphopproducent bekend onder de artiestennaam DJ Premier